Джамаа эль-Джазаир (Мечеть Алжира) — строящаяся мечеть в Алжире.

Это третья по величине мечеть в мире (после тех в Мекке и Медине), с молитвенным залом, вмещающим 35 000 молящихся, и комплексом зданий, включающим конференц-залы, библиотеки и другие объекты. Архитекторы Drees & Sommer работают с Юргеном Энгелем и инженерной консалтинговой компанией Krebs und Kiefer по проекту, реализация которого, вероятно, займет более четырёх лет.

Архитектурный ансамбль займёт площадь 440 000 м² в бухте Алжира, земля выделена алжирским правительством. Жаркий и влажный климат Алжира создает проблемы для обоих конструкторских бюро и инженеров, в то время как его приморское расположение сделало солёный воздух и потенциальные сильные ветры серьёзной проблемой. Фасад мечети почти полностью сформирован из натурального камня, который охватывает общую площадь 95 000 м².

Юрген Энгель работал в тесном сотрудничестве с исламскими учёными и архитекторами, чтобы здание соответствовало строгим требованиям дизайна мечети. Минарет высотою 270 метра станет самым высоким зданием в Африке. Его отделают современным стеклянным материалом вместо традиционного камня.

Ссылки 
 Case Study: Djamaa el Djazair, Algeria, by Orlando Crowcroft on Jun 22, 2010
 "Les plans de la « mosquée Bouteflika » coûteront 54 milliards de dinars à l’Algérie", Le Matin, 13 febbraio 2008
 Fatiha Amalou, "Concours d'architecture de la grande mosquée d'Alger : Bouteflika choisit le groupe Krebs Kiefef", L'Expression, 25 novembre 2007
 Salvo Mazzolini, "'Il velo non lo metto' La Merkel non entra nella moschea d’Algeri", Il Giornale, 19 luglio 2008
 Hassan Moali "Début des travaux de terrassement de la Grande mosquée d’Alger. Ghlamallah : « Nous avons besoin d’un symbole… »", El Watan'', 30 ottobre 2008

Мечети Алжира
Культовые сооружения Алжира (город)